Хохлатый орёл-отшельник () — это признанный «находящимся в опасности» вид хищных птиц, обитающий в восточных и центральных районах Южной Америки. Хохлатый орёл-отшельник встречается в Аргентине, Бразилии, Боливии и Парагвае. Он предпочитает селиться в редколесьях и на болотах. Питается мелкими млекопитающими, рептилиями (в частности, змеями), рыбой, обезьянами, иногда охотится на птиц.  Из-за редкости этих птиц, об их популяции и биологии известно немного.

Описание 
Крупные хищники с преимущественно тусклым и серебристо-серым оперением. У его короткого чёрного хвоста есть широкая белая полоса посередине, а также белый кончик, а голова и ноги желтые. Имеет гребень из более темных серых перьев. У молоди также есть гребень, но его цвет темно-коричневый, за исключением кремовой головы и нижней части тела, которые имеют серые полосы. Это один из самых крупных хищников в Неотропике, обычно он весит около 3 кг. Его общая длина может достигать 73-79 см, а размах крыльев — 170—183 см.

Биология 
Рацион состоит в основном из млекопитающих малого и среднего размера. В основном он охотится на броненосцев и скунсов, но также питается опоссумами и грызунами. Обычно этот хищник сам убивает на свою добычу во время охоты, но были замечены и особи, поедающие мертвых оленей и овец, а также существ, сбитых на дорогах. Ящерицы, змеи и черепахи также составляют меньшую часть их рациона. Моногамны. В кладке единственное яйцо.

Примечания

Ссылки 

 BirdLife Species Factsheet
 eBird

Крабовые канюки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1817 году